Оутс () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Адам Оутс (1962) — канадський хокеїст.
 Лоуренс Оутс (1880–1912) — капітан 6-го Інніскіллінгського драгунського полку. Учасник експедиції Роберта Скотта до Південного полюса.

Англійські прізвища